Het ATP-toernooi van Londen 1991 (met de officiële naam Stella Artois Championships 1991) werd gespeeld van 10 tot 16 juni 1991 gespeeld. De wedstrijden werden gespeeld op de grasbanen van de Queen's Club in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Londen
ATP-toernooi van Londen